Urbanski ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Urbański (1899–1983), polnischer Politiker und Ministerpräsident der Polnischen Exilregierung
 August Urbański von Ostrymiecz (1866–1950), k.u.k. Feldmarschalleutnant
 Bettina Urbanski (* 1951), deutsche Journalistin
 Douglas Urbanski (* 1957), US-amerikanischer Film- und Theaterproduzent
 Esther Urbanski (* 1974), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Hubert Urbański (* 1966), polnischer Schauspieler, Journalist und Moderator
 Jewgeni Jakowlewitsch Urbanski (1932–1965), sowjetischer Schauspieler
 Josef Urbanski (1846–1903), österreichischer Ingenieur
 Krzysztof Urbański (* 1982), polnischer Dirigent
 Manfred Urbanski (1929–2005), deutscher Politiker (SPD)
 Oliver Urbanski (* 1975), deutscher Schauspieler, Sänger, Komponist und Hörspielsprecher

 Sebastian Urbanski (* 1978), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Silke Urbanski (* 1964), deutsche Politikerin (SPD) und Historikerin
 Tadeusz Urbański (1901–1984), polnischer Chemiker
 Wolfgang Urbanski (1928–1998), Architekt 

Siehe auch:
 Urbansky